Wardenberg steht für:
 Konrad II. von Wardenberg († 1295), Fürstbischof von Minden
 Tile Wardenberg, († 1390), Bürgermeister von Cölln
 Zutfeld Wardenberg († 1527), deutscher Geistlicher

Siehe auch:
 Wardenburg (Begriffsklärung)
 Wartenberg